Aguilar je priimek več znanih tujih oseb:

 Antonio de Aguilar, španski rimskokatoliški škof
 Diego de Aguilar, filipinski rimskokatoliški škof
 Justo Alfonso Aguilar, apostolski vikar
 Luigi Maria Aguilar, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Audilio Aguilar Aguilar, panamaski rimskokatoliški škof
Alfonso Aguilar Fernández de Córdoba, rimskokatoliški kardinal
 José Julio Aguilar García, gvatemalski rimskokatoliški škof
 Rodrigo Aguilar Martínez, mehiški rimskokatoliški škof
 Miguel Angel Aguilar Miranda, ekvadorski rimskokatoliški škof
 Francisco de Asís Aguilar y Serrat, španski rimskokatoliški škof
 Antonio del Aguila Vela y Paz, španski rimskokatoliški škof
 Antonio Aguilar (1919—2007), mehiški pevec in igralec
 Gaspar Honorat de Aguliar (1561—1623), španski pisatelj in pesnik
 Manzo Luis Aguilar (1918—1997), mehiški pevec in igralec